CANU steht für:
 Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, die montenegrinische Akademie der Wissenschaften und Künste
 Caprivi African National Union, die Exilregierung des Caprivi Zipfels in Namibia

CA-NU steht für:
 Nunavut, ISO-3166-2-Code des kanadischen Territoriums

Canu oder Cânu ist der Familienname von:
 Fabien Canu (* 1960), französischer Judoka
 Gabriel Cânu (* 1981), rumänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kanu (Begriffsklärung)
 CANoe
 Canut

Abkürzung